planine:
 Sniježnica Konavoska, planina kod Cavtata, Hrvatska
 Sniježnica (Nevesinje), planina kod Nevesinja, BiH

jezero:
 Sniježnica (jezero), umjetno jezero kod Tuzle, BiH

naselja:
 Sniježnica (Teočak, BiH), naselje u općini Teočak, BiH

geomorfologija:
 sniježnica (geomorfologija), vrsta krških jama